Monolith steht für:
 Monolith, ein Objekt aus einem Stück

geographische Objekte:
 Monolith (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet in den Vereinigten Staaten
 The Monolith, Felsformation in der Antarktis

weitere Namen:
 eine Gruppe russlanddeutscher Lebensmittelhandelsunternehmen, siehe Mix Markt
 Monolith, fränkischer Bildstocktyp, siehe Monolithbildstock
 Monolith Productions, US-amerikanischer Computerspielentwickler
 Monolith Soft, japanischer Computerspielentwickler
 Monolith Press, Publikationsgesellschaft von Wil Wheaton
 Monolith (Film), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von John Eyres von 1993
 The Monolith Deathcult, niederländische Metal-Band (Gründungsname)
 Monolith (Kansas-Album),  Album von Kansas
 Monolith (Death-Cube-K-Album), Album von Death Cube K
 Monolith von Utah, Kunstobjekt

Das Adjektiv monolithisch bezieht sich auch auf:
 eine Betriebssystemtechnik, siehe monolithischer Kernel
 Integration einer elektronischen Schaltung auf einem Chip, siehe Mikroelektronik#Integrierte Schaltkreise

Siehe auch:
 Monolithe
 Monolithos
  Monolith-Netzwerk